French Line peut désigner :
 La French Line, surnom de la Compagnie générale transatlantique
 French Line (film), un film de 1953